Михаи́л Ряби́нин:
 Рябинин, Михаил Ильич (1725—1790) — русский вице-адмирал, генерал-контролёр.
 Рябинин, Михаил Иосифович (1931—1995) — советский и российский поэт-песенник.